Birkachhof ist der Name folgender Orte:

 Birkachhof (Affalterbach), Gehöft in der Gemeinde Affalterbach im Landkreis Ludwigsburg in Baden-Württemberg
 Birkachhof (Welzheim), Weiler in der Stadt Welzheim im Rems-Murr-Kreis in Baden-Württemberg